Веракру́с, або Вера-Крус (, «Істинний хрест») — іспанська власна назва. Португальський варіант — Вера-Круш. Близьке за значенням словосполучення — Санта-Крус.

Топоніми

Веракрус (Уеска) — муніципалітет у провінції Уеска.

Веракрус (місто) — місто
 Веракрус (штат) (Веракрус-Льяве)

Див. також 
 Вер
 Віра
 Крус

Посилання